Лимидо () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Лимидо, Бруно (род. 1961) — итальянский футболист, опорный полузащитник.
 Лимидо-Комаско — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо.